České příjmení Kubina patří následujícím osobnostem:

 Pavel Kubina (* 1977) – bývalý český hokejový obránce
 Teodor Kubina (1880–1951) – polský římskokatolický kněz, diecézní biskup Čenstochový v letech 1926–1951

Česká příjmení